Жоффруа де Мандевиль — английские аристократы.

 Жоффруа де Мандевиль (ум. ок. 1100) — нормандский рыцарь, участник битвы при Гастингсе.
 Жоффруа де Мандевиль, 1-й граф Эссекс (ум. в 1144) — английский аристократ.
 Жоффруа де Мандевиль, 2-й граф Эссекс (ум. в 1166) — английский аристократ.